Ко́лга:
 Колга — посёлок в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Колга — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.
 Колга — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.
 Колга — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.
 Колга — заповедник в Эстонии.
 Колга — залив в уезде Харьюмаа, Эстония; часть Финского залива.
 Колга — река в Эстонии.
 Колга — река в Томской области, Россия.
 Колга, Маргус (род. 1966) — эстонский дипломат.
 (191) Колга — астероид.